Белвезе може да се односи на:

 Белвезе (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Белвезе (Лозер), насељено место у Француској, у департману Лозер